Neutornow ist der Name folgender Orte:

 Neutornow (Bad Freienwalde (Oder)), Wohnplatz der Stadt Bad Freienwalde (Oder), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Neutornow (Fürstenberg/Havel), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Fürstenberg/Havel, Landkreis Oberhavel, Brandenburg